Sezon 1983/84 2. Fußball-Bundesligi - 10. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Cztery ostatnie drużyny spadały do Amateur-Oberligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1983/84 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 Karlsruher SC i FC Schalke 04 awansowały do Bundesligi 1984/85.
 MSV Duisburg przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1984/85.
 BV 08 Lüttringhausen, VfL Osnabrück, SC Charlottenburg i Rot-Weiss Essen spadły do Amateur-Oberligi 1984/85.

Baraż o awans do Bundesligi 

 Eintracht Frankfurt wygrał mecze barażowe i pozostał w Bundeslidze 1984/85.
 MSV Duisburg przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1984/85.

Baraż o awans do 2. Fußball-Bundesligi

Grupa Nord 

 Blau-Weiss 90 Berlin i FC St. Pauli awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1984/85.
 1. FC Bocholt, FC Gütersloh i SV Lurup 23 Hamburg pozostały w Amateur-Oberlidze 1984/85.

Grupa Süd 

 FC Homburg i VfR Bürstadt awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1984/85.
 Freiburger FC i TSV 1860 Monachium pozostały w Amateur-Oberlidze 1984/85.

Zobacz też 
 Bundesliga 1983/84
 Amateur-Oberliga 1983/84

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej
1983 w Niemczech
1984 w Niemczech